La liste des classes préparatoires économiques et commerciales aux grandes écoles recense, par académie, les établissements en France accueillant, pour l'année universitaire 2022-2023, des CPGE économiques et commerciales, et les filières proposées.

Ces informations officielles sont publiées annuellement par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et, pour cette liste, dans le bulletin officiel  du

Les différentes filières 

Les classes préparatoires économiques et commerciales se déclinent selon les filières suivantes :
 ECG (« économique et commerciale générale »), accessible après un baccalauréat général ;
 ECT (« économique et commerciale technologique »), accessible après un baccalauréat technologique STMG ;
 ENS Rennes D1, accessible principalement après un baccalauréat généralCependant deux établissements proposent un accès après un baccalauréat STMG ;
 ENS Cachan D2, accessible principalement après un baccalauréat général  ;
 ATS économie et gestion, qui comme les autres classes préparatoires ATS, est accessible après un BTS ou un DUT.

Les filières post baccalauréat général sont des formations en deux ans. Elles font l'objet de la première liste.

Le cursus des autres filières, recensées dans une deuxième section, se déroule en une ou trois années.

Filières économiques et commerciales après un baccalauréat général 
Seules les classes de seconde année sont recensées ci-après. 

Les établissements privés sont suivis de (pr.).

Filières économiques et commerciales en une ou trois années

Filières réservées aux bacheliers professionnels 
L'une de ces filières est en un an :
 lycée La Venise verte, à Niort dans l'académie de Poitiers
Les deux autres sont des formations en trois ans :
 Le lycée Jean-Perrin (Marseille) dans l'académie d'Aix-Marseille propose les trois années ;
 le lycée Ampère à Lyon, dans l'académie du même nom, propose uniquement la première année.

Filières ATS 
Il s'agit de formations en un an. Chaque établissement de la liste suivante comporte une division.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Classe préparatoire aux grandes écoles
 Classes préparatoires littéraires
 Classes préparatoires scientifiques
 Liste des écoles d'ingénieurs en France

Liens externes 
 .

Classe préparatoire aux grandes écoles
Lycée possédant des CPGE
Classes préparatoires aux grandes écoles, économiques et commerciales